«Take My Wife, Sleaze» () — восьмой эпизод одиннадцатого сезона «Симпсонов».

Сюжет 
Гомер и Мардж выигрывают мотоцикл в танцевальном конкурсе. Позже Гомер решает создать банду мотоциклистов под названием «Адский Сатана». Но есть одна проблема — название уже занято, а когда две банды сталкиваются друг с другом, то всегда происходят несчастья. Вот и сейчас — байкеры из настоящей «Адской Сатаны» поселяются  в доме Симпсонов, не дают им житья, а позже даже похищают Мардж.

Ссылки 
 «Take My Wife, Sleaze» на сайте The Simpsons.com
 

Серии «Симпсонов»